Baiocchi ist der Familienname von:
 Claudio Baiocchi (1940–2020), italienischer Mathematiker
 Colin Baiocchi, US-amerikanischer Schauspieler
 Mirko Baiocchi (1919–1980), italienischer Musiker und Filmdarsteller